Чулеш — географическое название.

 Чулеш — посёлок сельского типа в Таштагольском районе Кемеровской области.
 Чулеш — река в Таштагольском районе Кемеровской области.